Оазу Георгиевич Нантой (; род. 3 февраля 1948, с. Ванчикауцы, Молдавская ССР) — молдавский политик, депутат Парламента Молдовы (2010, с 2019 года).

Биография 
Родился 3 февраля 1948 года в селе Ванчикауцы Единецкого района Молдавская ССР.

В 1965 году начал и в 1970 году окончил образование в Техническом университете Молдовы по специальности инженер-электрик.

 1970—1972 — инженер на заводе «Vibroaparat», мун. Кишинэу.
 1974—1989 — старший инженер, руководитель группы в институте химии центра автоматизации и метрологии Академии наук Республики Молдова.
 1990—1991 — заместитель генерального директора агентства «Moldova-Press».
 1990—2004 — учредитель и председатель Социал-демократической партии Молдовы (СДПМ).
 1991—1992 — начальник управления политического анализа при Президенте Республики Молдова.
 1992—1995 — заместитель директора агентства «Logos-Press».
 1995—1998 — директор предприятия «Euro-Alco».
 1998 год — начальник управления межведомственной комиссии по согласованию государственной политики в населенных пунктах левобережья Днестра.
 2000—2019 — директор программ в области менеджмента конфликтов Института публичных политик.
 1995—2001 — директор-координатор ассоциации по поддержке доверия, мира и стабильности «Increderea».
 2007—2009 — муниципальный советник в Кишиневском муниципальном совете, от фракции Демократической партии Молдовы (ДПМ).
 2010 год — депутат парламента Республики Молдова от фракции Демократической партии Молдовы.
 2008—2011 — вице-председатель Демократической партии Молдовы.
 2012 год — баллотировался на должность президента Республики Молдова.
 23 марта 2015 года — присоединился к Европейской народной партии Молдовы (ЕНПМ) во главе с экс-премьер-министром РМ Юрие Лянкэ.
 29 апреля 2015 года — выдвинут кандидатом ЕНПМ на должность генерального примара мун. Кишинэу.
 2015—2018 — муниципальный советник в Кишиневском муниципальном совете, от фракции Европейской народной платформы Молдовы.
 2015—2016 — вице-председатель Европейской народной партии Молдовы.
 С 2019 года — депутат парламента Республики Молдова от фракции ПДС, блок АКУМ.

В мае 1992 подал в отставку с поста руководителя службы политического анализа аппарата президента. В мае 1993 провел I съезд СДПМ, на котором был принят устав партии, а в феврале 1995 года — III съезд, на котором была принята новая программа «Новый путь для Молдовы». Оазу Нантой возглавлял СДПМ в периоды 1990—1995 годов и 1998—2004 годов. В 2007-м, вместе с группой социал-демократов перешел в Демократическую партию Молдовы. В 2007 году Оазу Нантой стал муниципальным советником Кишинёва по спискам Демократической партии. Позже занял пост вице-председателя ДПМ. На внеочередных парламентских выборах 29 июля 2009 года, Оазу Нантой становится депутатом парламента Молдовы. На следующих парламентских выборах, 28 ноября 2010, он не вошел в избирательный список Демпартии. В 2011 году вышел из Демократической партии. Согласно заявлениям самого Нантоя, он решил бросить политику — ради возможности свободно высказывать своё мнение.

Оазу Нантой женат, отец двоих детей.

Свободно говорит на румынском, русском, украинском и английском языках.

Примечания

Ссылки 
 Биография Оазу Нантоя
 Оазу Нантой. Биография политика

Депутаты парламента Молдавии
Депутаты Муниципального совета Кишинёва